Hals Sogn henviser til flere artikler:
 Hals Sogn (Læsø) – et sogn i Læsø Kommune og i Hjørring Nordre Provsti
 Hals Sogn (Aalborg Kommune) – et sogn i Aalborg Kommune og i Aalborg Nordre Provsti